Le sigle USTM peut désigner :

 l'Université des sciences et techniques de Masuku, au Gabon.
 l'université des sciences, technologie et de médecine, en Mauritanie

Sigle de 4 caractères